Jméno a příjmení Miroslav Černý  má více známých nositelů:

 Miroslav Černý (moderátor) (* 1937) – český moderátor, zpěvák, textař, producent a recitátor
 Miroslav Černý (anglista) (* 1977) – pedagog, jazykovědec-anglista a spisovatel

podobné

 Miroslav J. Černý (1935–2007) – akademický malíř, grafik a sochař